Příjmení Wiese nese více různých osobností:

 Carina Wiese (* 1968) – německá herečka
 Ignác Wiese (1816–1878) – český lékař a politik
 Tim Wiese (* 1981) – německý fotbalový brankář

Externí odkazy